Puchały peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Puchały, village du powiat d'Ostrołęka
 Puchały, village du powiat de Pruszków

dans la voïvodie de Podlachie
 Puchały, village 

Homonymie de localités